L'arrondissement administratif de Berne-Mittelland, appelé Verwaltungskreis Bern-Mittelland en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.

Arrondissement germanophone, il est créé le  en remplacement des anciens districts de Schwarzenburg, Seftigen, Konolfingen, Fraubrunnen, de Berne et de Laupen, ainsi qu'une commune du district d'Aarberg.

La commune d'Ostermundigen est le chef-lieu de l'arrondissement, qui a une population de  au  pour une superficie de . En 2023, l'arrondissement compte 74 communes.

Liste des communes

Notes et références 

Berne-Mittelland